Одна копейка — номинал монет Великого княжества Московского и других княжеств, Российской империи и различных образований на её территории, СССР и Российской империи.
 Одна копейка — номинал монет Республики Беларусь.
 Одна копейка (монета, Украина) — номинал монет Украины.
 Одна копейка — номинал монет и банкнот в государственных образованиях во время Гражданской войны в России (1917—1918), в Приднестровье (в настоящее время), Литве (1991), а также на некоторых других территориях.